

Patronymie
 Alessandro Andreozzi (1991- ) est un pilote de vitesse moto italien.
 Gaetano Andreozzi (1755-1826) est un compositeur italien.
 , joueur de tennis argentin
 Jack Andreozzi (1939- ) est un acteur américain.

 les Andreozzi sont une famille noble de la République de Lucques, dont est issu Victor Antoine Andréossy.